В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Bayonne 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Манон Боллеграф і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Елна Рейнах і Раффаелла Реджі 7–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Елна Рейнах /  Раффаелла Реджі (фінал)
 Манон Боллеграф /  Катрін Танв'є (чемпіонки)

 Беттіна Бюнге /  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
 Паскаль Етшеменеді /  Паскаль Параді (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bayonne
Bayonne